Everstorf ist ein

 Ortsteil von Heidenau (Nordheide)
 Ortsteil von Grevesmühlen